— японская теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023); победительница 17 турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Сюко в теннисе с девяти лет. На корте японка предпочитает действовать у задней линии, лучший удар — форхенд, любимое покрытие — хард.

Вне турниров Аояма тренируется в университете Васэда.

Спортивная карьера 
Первый профессиональный турнир из цикла ITF Аояма сыграла в 2007 году у себя на родине. в 2009 году она выиграла первый парный титул ITF, а в 2010 году первый в одиночном разряде. В октябре на дебютном для себя турнире в рамках WTA-тура — в Осаке Аояма в смогла в парном разряде достичь финала в дуэте с Рикой Фудзиварой. В апреле 2011 года Аояма вошла в топ-100 парного рейтинга. Летом она сыграла первый раз в основной одиночной сетке WTA, попав через квалификацию на турнир в Бирмингем, а затем на Уимблдоне состоялся дебют на турнирах серии Большого шлема в парном разряде. В августе 2012 года Аояма в партнёрстве с Чжан Кайчжэнь выиграла первый титул WTA на турнире в Вашингтоне. В 2013 году она взяла уже два титула: в марте вновь с Кайчжэнь в Куала-Лумпуре, а также в августе повторила успех в Вашингтоне в альянсе с Верой Душевиной. В апреле состоялся дебют за сборную Японии в Кубке Федерации. Летом Аояма в паре с Шанель Схеперс из ЮАР смогла достичь полуфинала Уимблдонского турнира и это позволило войти в топ-50 парного рейтинга.

В августе 2014 года Аояма в команде с Габриэлой Дабровски третий год подряд выиграла главный приз в Вашингтоне (каждый год с разными партнёршами). В октября Аояма взяла пятый титул WTA на турнире в Осаке в партнёрстве с Ренатой Ворачовой. В ноябре она вышла в свой самый крупный финал в карьере в одиночном разряде, сыграв его на 75-тысянике ITF в Тоёте. В феврале 2015 года Аояма поднялась на самую высокую в карьере позицию в одиночном рейтинге — 182-е место. В сентябре 2016 года удалось выиграть парный турнир Токио совместно с Макото Ниномией. В августе 2017 года с Ренатой Ворачовой она в четвёртый раз выиграла турнир в Вашингтоне. В сентябре в паре с Ян Чжаосюань был выигран турнир в Токио. Затем Аояма и Ян смогли доиграть до финала крупного турнира серии премьер 5 в Ухане и к концу сезона вошла в топ-30 парного рейтинга. Она сыграла на младшем итоговом турнире — Трофей элиты WTA, где в паре с Лидией Морозовой вышла в финал.

В июне 2019 года выиграла первый в туре турнир на траве, став чемпионкой в Хертогенбосе в партнёрстве с Александрой Крунич. Во второй половине сезона началось сотрудничество с соотечественницей Эной Сибахарой и это принесло результат. Осенью они выиграли два титула: в Тяньцзине и на премьер-турнире в Москве. Первый турнир в сезоне 2020 года Аояма и Сибахара выиграли на премьер-турнире в Санкт-Петербурге в феврале. Осенью они достигли четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции.

Старт 2021 года для Аоямы и Сибахары прошёл хорошо. Они выиграли первые два турнира в сезоне: в Абу-Даби и Мельбурне, а затем вышли в 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии. В апреле они выиграли престижный турнир высшей категории в Майами. Этот титул стал 15-м в карьере Аоямы в WTA-туре. В июне она впервые смогла войти в топ-10 мирового парного рейтинга. Аояма и Сибахара смогли победить на премьер-турнире в Истборне. Затем на Уимблдонском турнире японская пара дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам Элизе Мертенс и Се Шувэй. В июле они сыграли на Олимпийских играх в Токио, однако проиграли уже в первом раунде. В августе они выиграли турнир в Кливленде. В конце сезона Аояма и Сибахара сыграли на Итоговом турнире WTA и прошли там в полуфинал. Аояма завершила сезон пятой ракеткой в паром рейтинге.

В январе 2022 года Аояма и Сибахара смогли выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В феврале Аояма поднялась на две недели на 4-е месть парного рейтинга. С конца апреля она стала играть в паре с Чжань Хаоцин. С ней она смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, а в августе в финал турнира в Сан-Хосе.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (4) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (30)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров ITF в парном разряде (39)

Победы (30)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 29 августа 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проиграла в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Профиль на сайте JTA

Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники университета Васэда